Сідач () — рід багаторічних рослин родини айстрові, поширених у Європі, Азії, Америці та тропічній Африці.

Ботанічний опис 
Багаторічні рослини висотою 30-200 см.
Стебла прямостоячі, як правило, не розгалужені.

Листки зазвичай розташовані супротивно, черешкові або сидячі, яйцеподібні, списоподібнj-ланцетні або лінійні, іноді еліптичні, довгасті, ромбічні, іноді перисто- або пальчасто-лопатеві, краї цільні або зубчасті, поверхня може бути опушена, шорстка або гладка.
Віночки квіток зазвичай білі, рідше рожеві.

Деякі види містять у собі як диплоїдні, так і поліплоїдні популяції.

Види та природні гібриди 
За даними The Plant List:

Примітки

Джерела 
 

Айстрові (підродина)
Флора України
Флора Євразії
Роди айстрових